Соревнования по рэкетсу в парном разряде среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли с 30 апреля по 1 мая. Приняли участие 3 пары из одной страны.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований